Cozla két romániai település román neve:
 a Szilágy megyei Kozláé (Kecskés) és
 a Krassó-Szörény megyei Kozlatelepé, amely Berszászka községhez tartozik.